Deirdre Clune – politica irlandese
 Don Clune – giocatore di football americano
 Jackie Clune – attrice, cantante e insegnante inglese